Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 111-es, illetve 111É jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 111-es busz (Budapest)
 111É busz (Budapest)megszűnt

 111-es busz (Esztergom)

 111-es busz (Kecskemét)